Gatow può riferirsi a:
 Gatow – frazione della città tedesca di Schwedt/Oder
 Gatow – quartiere della città tedesca di Berlino